Miejscowości w Polsce:
 Chojane-Bąki
 Chojane-Gorczany
 Chojane-Pawłowięta
 Chojane-Piecki
 Chojane-Sierocięta
 Chojane-Stankowięta
 gmina Chojane (dawna gmina)